Ли́за Рух (; ) — швейцарская и немецкая кёрлингистка.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : золото (, ).
 : серебро (2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Германии
Чемпионы Германии по кёрлингу
Кёрлингисты Швейцарии